Lalouette ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Lalouette (1651–1728), französischer Kirchenmusiker und Komponist
 Roger Lalouette (1904–1980), französischer Botschafter